Протопопинци може да се отнася за:

 Протопопинци - село в Община Чупрене, България;
 Протопопинци - село в Община Цариброд, Сърбия.